Уанкавелика:

 Уанкавелика — город в центральной части Перу. 
 Уанкавелика — регион в центральной части Перу.